Citheronia — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Ceratocampinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Citheronia andina (Lemaier, 1971)
 Citheronia aroa (Schuas, 1896)
 Citheronia azteca (Schaus, 1896) 
 Citheronia beledonon (Dyar, 1912) 
 Citheronia bellavista (Draudt, 1930) 
 Citheronia brissotii (Boisduval, 1868)
 Citheronia equatorialis Bouvier, 1927
 Citheronia hamifera (Rothschild, 1907) 
 Citheronia johnsoni Schaus, 1928
 Citheronia laocoon (Cramer, 1777)
 Citheronia lichyi Lemaire, 1971
 Citheronia lobesis (Rothschild, 1907) 
 Citheronia maureillei Wolfe & Herbin, 2002
 Citheronia mexicana (Grote & Robinson, 1867) 
 Citheronia phoronea (Cramer, 1779)
 Citheronia pseudomexicana (Lemaire, 1974) 
 Citheronia regalis (Fabricius, 1793)  
 Citheronia sepulcralis (Grote & Robinson, 1865) 
 Citheronia splendens (Druce, 1886)
 Citheronia vogleri (Weyenbergh, 1881)
 Citheronia volcan Lemaire, 1982
 Citheronia splendens (Druce, 1886) — США, Мексика

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Ceratocampinae
Роды чешуекрылых